Ledecká ist der Familienname folgender Personen:

 Daniela Ledecká (* 1996), slowakische Leichtathletin
 Ester Ledecká (* 1995), tschechische Snowboarderin und Skirennläuferin